Le Petit Bleu peut désigner :

Dans la presse 
 en France  
 Le Petit Bleu des Côtes d'Armor, hebdomadaire des Côtes-d'Armor ;
 Le Petit Bleu de Lot-et-Garonne, ancien nom d'un quotidien du Lot-et-Garonne ;
 Le Petit Bleu d'Agen, nouvelle appellation de ce même quotidien du Lot-et-Garonne ;
 Le Petit Bleu de Paris, quotidien illustré français (1898-1940).

 en Belgique  
 Le Petit Bleu, ou Petit Bleu du matin, journal libéral belge au , qui fut le premier journal illustré de Belgique.

 Voir aussi 
 Le Petit Bleu de la côte ouest'', titre d'un roman noir de Jean-Patrick Manchette publié en 1976.